Vincze Lajos, Mohilo Lajos (1898–1961) hivatásos vezérkari ezredes, cserkészcsapattiszt
 Vincze Lajos (1914–2002) grafikus, illusztrátor, festő
 Vincze Lajos (1920–1990) néprajzkutató, szakíró